The Stepmother ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Sweet Sinner. Bisher wurden 15 Teile der Serie gedreht.

Darsteller 
 The Stepmother 1: Sinful Seductions (2008): Stephanie Swift, Michelle Lay, Tera Dice, Johnny Castle, Alan Stafford, Jay Huntington 
 The Stepmother 2: The Maid’s Revenge (2009): Ann Marie Rios, Michelle Lay, Tera Dice, Alan Stafford, Jay Huntington, Scott Styles
 The Stepmother 3: Trophy Wife (2010): Lisa Ann, Sara Stone, Michelle Lay, Randy Spears, Dane Cross, Alan Stafford, Joey Brass 
 The Stepmother 4: Her Secret Past (2011): Julia Ann, Nina Hartley, Gracie Glam, James Deen, Tommy Gunn 
 The Stepmother 5: Her New Son (2011): Tanya Tate, Magdalene St. Michaels, Cece Stone, Xander Corvus, Seth Gamble, Dale DaBone 
 The Stepmother 6 (2011): Shay Fox, April O’Neil, Evan Stone, Rocco Reed 
 The Stepmother 7 (2012): Veronica Avluv, India Summer, Ash Hollywood, Seth Gamble, Evan Stone, Alec Knight  
 The Stepmother 8 (2012): Kendra Lust, Staci Silverstone, Cameron Canada, Logan Pierce, Mark Davis 
 The Stepmother 9 (2013): Allie Haze, Kimberly Kane, Adrianna Luna, Marcus London, Nick Manning, Richie Deville  
 The Stepmother 10 (2014): Dana DeArmond, Anikka Albrite, Amanda Tate, James Deen, Tyler Nixon, Steven St. Croix
 The Stepmother 11: Don’t Tell Your Dad (2014): India Summer, Penny Pax, Logan Pierce, James Deen, Steven St. Croix
 The Stepmother 12 (2015): Cherie DeVille, Samantha Rone, Casey Calvert, Evan Stone, Chad Alva
 The Stepmother 13 (2015): Riley Reid, Ariella Ferrera, Alli Rae, Evan Stone, Seth Gamble
 The Stepmother 14 (2016): Keisha Grey, Dana DeArmond, Elexis Monroe, Marcus London, Logan Pierce, Damon Dice
 The Stepmother 15 (2017): Alexis Fawx, Megan Rain, Adria Rae, Xander Corvus, Marcus London, Charles Dera

Auszeichnungen 
2018 XBIZ Award: Taboo Release of the Year
 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film